Vähä Riihisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä Riihisaari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Vähä Riihisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar